Ельський Іадор Олександрович — російський актор, заслужений та народний артист Удмуртської АРСР.
 Ельський Олександр Карлович — історик, літературознавець, краєзнавець, публіцист .